Bellan ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Bellan (1897–1976), österreichischer Filmarchitekt und Zeichner
 José Pedro Bellan (1889–1930), uruguayischer Schriftsteller und Politiker (Partido Colorado) 
 Oscar P. Bellan, uruguayischer Politiker (Partido Nacional)
Siehe auch:
Belan
Bellahn
Bellano